Super — тринадцатый студийный альбом британской синти-поп группы Pet Shop Boys, который вышел 1 апреля 2016 года. Это первый за три года новый диск дуэта. Продюсером выступил Стюарт Прайс.

Об альбоме 
Дуэт в составе Нила Теннанта и Криса Лоу спустя три года подготовил новый тринадцатый студийный альбом. Их прошлый диск Electric смог достигнуть в 2013 году позиции № 3 в британском хит-параде (UK Album Charts); продюсировал его, также как и новый альбом, Стюарт Прайс. Подготовка, запись и микширование диска проводилась в нескольких городах Европы (Берлин и Лондон). Это второй альбом группы, вышедший не на лейбле Parlophone, а на собственном лейбле дуэта x2. Альбом выпущен по всему миру одновременно 1 апреля 2016 года в трёх форматах: CD, в цифровом формате и винил.

Группа анонсировала на июль 2016 года своё выступление (из 4 представлений) в Королевском театре Ковент-Гарден (Royal Opera House). 7 декабря 2016 года дуэт выступил в телепрограмме «Вечерний Ургант» с композицией «Burn».

Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Q Magazine, Consequence of Sound, Slant Magazine, Uncut, Mojo.

Альбом дебютировал на третьем месте в британском хит-параде UK Albums Chart, с тиражом 16,953 копий  в первую неделю, став их 13-м подряд студийным альбомом, попавшим в лучшую десятку top-10. В США Super дебютировал на позиции № 58 в хит-параде Billboard 200 с тиражом 10,000 копий. Он также дебютировал на первом месте в чарте Billboard Dance/Electronic Albums, став там первым их чарттоппером после Disco 3 (2003).

Синглы 
«The Pop Kids» вышел 16 февраля 2016 года в качестве первого лид-сингла нового альбома. Его CD-сингл и цифровой мини-альбом (extended play) появился 18 марта 2016 года и включал два ремикса песни «The Pop Kids» и два новых трека — «In Bits» и «One-hit Wonder».

Список композиций 

Би-сайды:
 «In Bits» (сингл «The Pop Kids»)
 «One-hit Wonder» (сингл «The Pop Kids»)
 «The White Dress» (сингл «Twenty-something»)
 «Wiedersehen» (сингл «Twenty-something»)
 «A Cloud in the Box» (сингл «Say It to Me»)
 «The Dead Can Dance» (сингл «Say It to Me»)

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 whatissuper.co

Альбомы электронной музыки
Альбомы на английском языке
Альбомы Pet Shop Boys